Mezzelfi – razza dell'universo tolkieniano
Mezzelfi – razza di Dungeons & Dragons
Mezzelfi – razza delle saghe fantasy di Licia Troisi